Adriatica est une marque de montre suisse.

Historique de la marque 
L'histoire de la marque « Adriatica » est très étroitement liée au monde enchanté des côtes de la mer Adriatique, aux cultures et à l'historique des civilisations successives qui ont peuplé les pays alentour : l'Italie à l'ouest, tandis que la côte orientale comporte la  Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et le Monténégro, l’Albanie ainsi que la partie nord de la Grèce.

Le nom provient de la ville étrusque d'Atria (de nos jours, Adria (c’est-à-dire « chapeau ») qui a donné son nom à la mer Adriatique, à laquelle la ville était reliée par des canaux. Sous l'occupation romaine la ville perd de son importance au profit de celle provenant de l'ancienne colonie grecque, Ravenne. La mer est maintenant à environ  d'Adria.

Dès la fin du , mais particulièrement pendant la période enchantée de la Belle Époque, c'est le poète du Romantisme, Lord Byron, qui a incité les gens de la haute société mondiale à redécouvrir les beautés de l'Adriatique.

Débuts: Montilier Watch 
L'histoire d' Adria et d' Adriatica en tant que marques horlogères suisses est étroitement liée à cette époque par la société "Montilier Watch Co", établie en 1852 à Montilier, près de Morat (Murten), au pied de la chaîne jurassienne, connue sous le nom de Watch Valley, en Suisse. Il n'a pu être clairement établi quand exactement l'entreprise a commencé à utiliser le nom de ces lieux enchantés, à une période antérieure à 1931. Pendant et peu après la  mondiale, la marque est demeurée dormante, jusqu'en 1949.

Période intermédiaire 
Les succès rencontrés incitent, dès 1962, deux établisseurs de montres, à Bienne et Bâle, à en reprendre la commercialisation. Ils collaborent à la création et fabrication de montres portant soit la marque « Adria», soit la marque « Adriatica », principalement pour des montres dames rondes classiques, plaqué or roses, ainsi que certains modèles homme, avec l'adjonction d'un modèle spécial « Adriatica World Champion ». Les deux marques, mais surtout « Adriatica », s'épanouissent dans tous les pays scandinaves, mais spécialement en Finlande. L'importation discrète en Pologne des montres Adriatica par les marins traversant la mer Baltique, ainsi que leur distribution dans plusieurs des autres pays alors « communistes », établissent la base de la distribution actuelle de la marque dans la partie orientale de l’Europe.

Période actuelle 
Dès 1989, prévoyant l'ouverture du commerce, l'entreprise familiale actuellement propriétaire des deux marques a décidé de promouvoir en priorité la marque Adriatica dans ces pays.

Depuis toujours exclusivement "Swiss Made", les montres Adriatica sont depuis 1998 manufacturées au propre siège de la société à Dongio, au Tessin, dans la partie de langue italienne de la Suisse.

Adriatica est un membre à part entière de la Fédération de l'industrie horlogère Suisse FH.

Liens externes 
 Site officiel de « Adriatica »

Entreprise d'horlogerie ayant son siège en Suisse
Entreprise ayant son siège dans le canton du Tessin